Мике́ле Пацие́нца (; 5 августа 1982, Сан-Северо, Апулия) — итальянский футболист, полузащитник. Тренер.

Карьера 
Микеле Пациенца — воспитанник футбольной школы «Апокалиссе» из родного города Сан-Северо. Оттуда он перешёл в 1999 году в «Фоджу», где с 2001 года завоевал место в основном составе и помог клубу выйти в Серию С1. В 2003 году Пациенца был куплен клубом «Удинезе», чей главный тренер Лучано Спаллетти очень хотел видеть Пациенцу в центре поля команды. В клубе из Удине Пациенца провёл два сезона, сыграв в общей сложности в 60 матчах.

В августе 2005 года Пациенца был арендован «Фиорентиной». По окончании первого сезона договор аренды был продлён. А в июне 2007 года «фиалки» выкупили контракт футболиста. В составе «Фиорентины» Пациенца провёл два с половиной сезона, сыграв в 62 матчах.

31 января 2008 года Пациенца перешёл в «Наполи», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 4,8 млн евро. 2 февраля Микеле дебютировал в составе клуба в матче против своей бывшей команды, «Удинезе», и помог своему клубу победить со счётом 3:1. 13 декабря 2008 года Пациенца забил свой первый мяч за клуб, поразив ворота «Лечче», этот же мяч стал первым, забитым им в матчах Серии А. Всего за неаполитанский клуб футболист провёл 99 игр в чемпионате и забил 4 мяча.

3 июня 2011 года Микеле подписал контракт с туринским «Ювентусом» на правах свободного агента. Контракт подписан сроком на 3 года.

31 января 2012 года было объявлено о переходе Пациенцы в «Удинезе» на правах аренды до конца сезона.

30 августа 2012 года футболист подписал контракт с «Болоньей» сроком до 30 июня 2015 года.

Личная жизнь 
У Микеле есть два брата, Сальваторе и Даниеле, который также является футболистом. 14 июня 2007 года Пациенца женился на подруге Лорене; у пары есть дочь Ребекка.

Достижения 
 «Ювентус»
 Обладатель Суперкубка Италии: 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на sscnapoli.it
 Профиль на сайте tuttocalciatori.net
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Фоджа»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Манфредония»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Пиза»
Тренеры ФК «Сиракуза»